Radoševići je lahko:
 Radoševići, Srebrenica (Bosna in Hercegovina)
 Radoševići, Vrbovsko (Hrvaška)